Истер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Истер, Александр Семёнович (род. 1969) — учитель-методист по математике, автор учебников и учебно-методической литературы по школьной математике.
 Истер, Роберт (младший) (род. 1991) — американский боксёр-профессионал.